Ла Карпинтерија има више значења:

 Ла Карпинтерија (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карпинтерија (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику